Новая Дмитровка — топоним:
 Новая Дмитровка — село в Барвенковском районе Харьковской области.
 Новая Дмитровка — село в Золотоношском районе Черкасской области.

См. также 
 Новодмитровка